Ewing es un apellido inglés, puede hacer referencia a:

Lugares
Ewing (Illinois)
Ewing (Kentucky)
Ewing (Misuri)
Ewing (Nebraska)
Ewing (Nueva Jersey)
Ewing (Virginia)
Monte marino Ewing

Personas
Patrick Ewing deportista estadounidense.
Patrick Ewing, Jr. deportista estadounidense.
Daniel Ewing deportista estadounidense.
Dan Ewing actor australiano.
Larry Ewing programador estadounidense.
Tony Ewing futbolista y médico guatemalteco.
James Ewing médico estadounidense.
Thomas Ewing Jr. abogado, militar y congresista estadounidense.

Otros
Sarcoma de Ewing
John_Ross II "J.R." Ewing de la serie de TV Dallas